

Cinema e televisione 
Il giudice (Judge Priest) – film diretto da John Ford (1934)
Il giudice (Le Juge) – film diretto da Philippe Lefebvre (1984)
Il giudice (The Judge) – film TV diretto da Mick Garris (2001)

Letteratura 
 Il giudice (Weir of Hermiston) – romanzo di Robert Louis Stevenson del 1896
 Il giudice (The Judge) – romanzo di Steve Martini del 1996
 Il giudice – libro di Rodolfo Doni del 2004

Pagine correlate 
Giudice